

Persone 
 Gilberto di Gembloux – scrittore benedettino
 Astrud Gilberto – cantante brasiliano
 Bebel Gilberto – cantante brasiliano
 Clifford Gilberto – artista britannico
 João Gilbert – cantante e chitarrista brasiliano
 Gilberto Moraes Júnior – calciatore brasiliano
 Felisberto Sebastião de Graça Amaral, detto Gilberto – calciatore angolano

Altro 
 Gilberto – nome proprio di persona
 Gilberto de Pippis – personaggio Disney

Pagine correlate 
San Gilberto